Виктор Никитюк:
 Никитюк, Виктор Иванович (род. 1954) — советский футболист, защитник.
 Никитюк, Виктор Олегович (род. 1965) — украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Таджикистан (c 2012 года).